Бубеннов — фамилия; имеет женскую форму Бубеннова.
 Бубеннов, Александр Геннадьевич (1959—2015) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России.
 Бубеннов, Михаил Семёнович (1909—1983) — русский советский прозаик и литературный критик, журналист.
 Бубеннов, Сергей Михайлович (1930—2005) — советский и российский художник.